L'offre de lait est réglementée par des quotas dans plusieurs pays dont :

 Quota laitier en Europe
 Quota laitier au Canada

Homonymie